Ва́нда Лавонн Дже́ксон (; 20 октября 1937) — американская певица, одна из первых исполнительниц рок-н-ролла, иногда её называют «королевой рокабилли». Характерной особенностью Ванды Джексон является специфический «наждачный» вокал.

Биография 
Карьера Ванды Джексон началась в 1954 году, когда она, окончив школу, подписала контракт с фирмой Decca. Успеха её первые пластинки не имели, её имя было знакомо лишь провинциальным радиостанциям формата кантри. Её менеджером был родной отец.

Элвис Пресли, с которым Ванда Джексон не раз выступала на одних концертах, убедил её попробовать себя в стиле рокабилли, популярном в середине 1950-х среди американской молодёжи. Именно хиты в этом жанре принесли Джексон известность и неофициальный титул «королевы рокабилли»: «Fujiyama Mama» (1957), «Mean Mean Man» (1958), «Let’s Have a Party» (1958).

К середине 1960-х годов Ванда Джексон обратилась к кантри, в жанре которого записывалась в последующие десятилетия. В 1980-е годы карьера Ванды Джексон получила «новое дыхание» благодаря возродившейся в 1970-х годах в Европе популярности рокабилли.

Певица и сегодня выступает на рокабилли-фестивалях, таких как Hemsby, Rockabilly Rave, Screamin', Green Bay, Viva Las Vegas.

Ванда Джексон дважды за свою карьеру была номинирована на премию Грэмми.

В январе 2011 года вышел альбом Ванды Джексон «The Party Ain’t Over», записанный продюсером Джеком Уайтом; он получил в целом высокие оценки критиков, в частности, по 4/5 от рецензентов NME и BBC Music.

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания 

Исполнители рокабилли
Кантри-музыканты США
Рок-вокалисты США
Члены Зала славы рок-н-ролла